

Heyne 
Zum Rollenspiel Shadowrun sind von 1991 bis 2005 im Wilhelm Heyne Verlag 56 Romane erschienen. 2006 entschied sich die zum Bertelsmann-Konzern gehörende Verlagsgruppe Random House, die inzwischen den Wilhelm Heyne Verlag aufgekauft hatte, wieder Shadowrun-Romane zu veröffentlichen.

Die Macht-Trilogie trägt im Deutschen die Nummern 1 bis 3 auf den Buchrücken, während die anderen Bücher erst ab Band 8 durchgehend Nummern auf ihrem Buchrücken haben. Seit dem Buch Pesadillas von Maike Hallmann tragen die Bücher keine Nummern mehr auf dem Buchrücken. In den Büchern von Random House/Bertelsmann steht teilweise die Nummer des Bandes als Zahlwort im Buch, allerdings geht diese Nummerierung nicht immer konform mit der Nummerierung, die Fantasy Productions von der alten Heyne-Reihe übernommen hat. Zum Beispiel wird Quickshot als Band 62 bezeichnet.

Fantasy Productions 
Weitere Shadowrun-Romane erscheinen seit 1997 (von Oktober 2005 bis Mai 2006 exklusiv) bei Fantasy Productions. Die Nummern in eckigen Klammern setzen die von Heyne begonnene Nummerierung fort und stehen seit Band 17 auf dem Bücherrücken.

Earthdawn 
Nicht in der üblichen Zählung der Shadowrun-Romane aufgenommen ist die sogenannte Immortals-Trilogie. Auf dem Hintergrund von Shadowrun aufbauend entwickelte FASA das Fantasy-Rollenspiel Earthdawn, das in dem Maya-Zyklus vor unserem aktuellen Zeitalter angesiedelt ist. Dies ermöglichte den Autoren, inhaltliche Brücken zwischen den Systemen zu schlagen und so aus beiden Systemen bekannte Zusammenhänge und Figuren im jeweils anderen System aufzugreifen. Im Wilhelm Heyne Verlag erschienen zwei Earthdawn/Shadowrun-Crossover-Romane aus dem Earthdawn-Zyklus, deren Geschichte in Band 21 der Shadowrun-Reihe, Die endlosen Welten, fortgesetzt wird und somit eine Trilogie bildet:

Catalyst Game Labs 
Aktuelle Romane und Kurzgeschichten erscheinen bei Catalyst Game Labs und sind derzeit größtenteils nur als englischsprachige eBücher erhältlich. Ältere Bücher hat Catalyst Game Labs unter dem Label Shadowrun Legends als englische eBücher im Angebot.

Pegasus Spiele 
Seit 2017 erscheinen weitere Shadowrun-Romane bei Pegasus Spiele. Als E-Book sind sie bei Pegasus Digital erhältlich.

Anmerkungen

Weblinks 
 shadowhelix.de - Buchbeschreibungen in einer Shadowrunwiki (Unterpunkte anklicken)

Romane, Shadowrun
Science-Fiction-Literatur
Rollenspiele